Plaats in Indonesië
 Pamriyan (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pamriyan (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java